Le terme emmonsite peut désigner :
 l'emmonsite , dite aussi emmonsite de Hillebrand, un minéral de fer et de tellure ;
 l'emmonsite de Thomson, un synonyme de la strontianite , un minéral de strontium.

Notes et références